August Lüning ist der Name folgender Personen:

* August Lüning (Mediziner, 1813) (1813–1896), deutsch-schweizerischer Burschenschafter und Mediziner
 August Lüning (Mediziner, 1852) (1852–1925), Schweizer Mediziner 
 August Lüning (Kaufmann) (vor 1853–nach 1886), deutscher Kaufmann